Wayland puede referirse a:

 Wayland (protocolo), un protocolo para servidor gráfico para Linux.

Divisiones administrativas 
 Wayland (Iowa)
 Wayland (Kentucky)
 Wayland (Massachusetts)
 Wayland (Míchigan)
 Wayland (Misuri)
 Wayland (Nueva York)
 Wayland (villa)